La saison 2008-2009 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate. 

Le championnat garde la même formule que la saison dernière : les 12 équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où chaque formation rencontre trois fois ses adversaires, à domicile et à l'extérieur. À compter de la saison prochaine, 16 équipes prendront part au championnat (sous réserve d'obtention de la licence) : il y a donc quatre accessions directes pour les clubs de D2 et un barrage de promotion-relégation pour le dernier de D1 face au  de deuxième division.

C'est le Dinamo Zagreb, triple champion de Croatie en titre, qui termine en tête du championnat. Le club remporte le  de champion de Croatie de son histoire et réussit un nouveau doublé Coupe-championnat en battant l'Hajduk Split en finale de la Coupe de Croatie, après une séance de tirs au but.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Le NK Croatia Sesvete a reçu une pénalité d'un point pour dettes impayées au NK Imotski.

Matchs

Première phase 

|}

Seconde phase 
Lors de la seconde phase, les 12 équipes jouent une seule fois contre tous leurs adversaires selon un calendrier de déplacement déterminé en fonction du classement à la fin de la première phase.

|}

Barrage de promotion-relégation 
|}

 Le NK Croatia Sesvete se maintient en D1 tandis que NK Hrvatski Dragovoljac Zagreb reste en deuxième division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
Sport en Croatie en 2008
Sport en Croatie en 2009